Johann Fäsi oder Johann Faesi ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Fäsi (1659–1745), Schweizer Geistlicher
 Johann Jakob Fäsi (auch Hans Jakob Fäsi; 1664–1722), Schweizer Mathematiker und Astronom 

 Johann Konrad Fäsi (1727–1790), Schweizer Geograph
 Johann Ulrich Faesi (1796–1865), Schweizer Klassischer Philologe und Hebraist